

Biografia 
Era il figlio di Sweyn I di Danimarca e di Gunhildr di Venedia e fu reggente mentre il padre combatteva contro Etelredo II in Inghilterra. Aroldo ereditò il trono danese nel 1014 e morì nel 1018. Dopo la sua morte, gli succedette il fratello Canuto.

Altri progetti 

Re di Danimarca